Calzadilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calzadilla (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Calzadilla (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar